

Pessoas
Jack Poole
Tyrone Poole
William Poole

Localidades

Poole

Outros
5342 Le Poole
Crane, Poole & Schmidt

Desambiguações de sobrenomes